Стамко (Станко) Попкочев Попстанков е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Вътрешната македонска революционна организация. Брат на Дионисий Попстанков и първи братовчед на Григор Попстанков.

Биография 
Стамко Попкочев Попстанков е роден в град Енидже Вардар, тогава в Османската империя, днес в Гърция, във възрожденския род на поп Станко. Присъединява се към ВМОРО. През септември 1910 година при обезоръжителната акция на младотурците е арестуван и измъчван.

След завземането на областта от Гърция се изселва в България. Живее с двамата си братя в Коларово. Участва във възстановяването на ВМРО, делегат е от ениджевардарска околия на Солунския окръжен конгрес на ВМРО в 1924 година и е сред организаторите на защитата в Петричко по време на Петричкия инцидент от 1925 година.

Вижте също 
 Григор Попстанков
 Дионисий Попстанков

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО